Sorsajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sorsanjärvi, sjö, Lappland, 
 Sorsajärvi (sjö, lat 66,78, long 27,37), Lappland, 
 Sorsajärvi (sjö, lat 66,57, long 29,12), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar